Chris Keller peut faire référence à :
 Chris Keller, un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Christopher Meloni.
 Chris Keller, un personnage secondaire de la série Les Frères Scott, interprété par Tyler Hilton.

Références